

Geografia

Austria 
 Brückl – gmina targowa w kraju związkowym Karyntia, w powiecie Sankt Veit an der Glan

Niemcy 
 Brückl – dzielnica Cham

Osoby 
 Friedrich Brückl – austriacki aktor
 Hermann Brückl – austriacki polityk
 Johann Brückl – niemiecki polityk